Plusieurs navires de lUS Navy portent le nom dUSS Florida :
 le Florida (1824), un sloop de guerre en service entre 1824 et 1831 ;
 l', un navire à vapeur acheté en 1861 et vendu en 1867 ;
 l', initialement la frégate USS Wampanoag, renommée en 1869 et vendue en 1885 ;
 l', un monitor de la classe Arkansas commissionné en 1903, renommé USS Tallahassee en 1908 ;
 l', un cuirassé de la classe Florida en service de 1911 à 1932 ;
 l', un sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière de la classe Ohio, initialement commissionné comme sous-marin nucléaire lanceur d'engins en 1983.

Voir aussi 

 CSS Florida 
 ,

Florida